Il singolare del torneo di tennis Tempe Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Vijay Amritraj 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Karl Meiler (secondo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Jürgen Fassbender (semifinali)

 Ian Fletcher (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Charles Owens (quarti di finale)
 Ian Crookenden (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tempe Open 1974